Il singolare del Grand Prix Hassan II 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Pérez Roldán ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Jordi Arrese (primo turno)
  Franco Davín (quarti)
  Guillermo Pérez Roldán (campione)
  Magnus Gustafsson (secondo turno)

 Goran Prpić (primo turno) 
 Bart Wuyts (quarti) 
 Horst Skoff (semifinali) 
 Àlex Corretja (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1993
ATP Tour 1993